Bellvale Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bellvale Mountain (Orange County, New York, 260 m)
 Bellvale Mountain (Orange County, New York, 402 m)